Константін Шмід життєпис — німецький стрибун з трампліна. Учасник Чемпіонату світу 2021.

Результати на головних змаганнях 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Олімпійські ігри

Чемпіонати світу

Чемпіонати світу з польотів на лижах

Кубки світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання

Примітки 

Німецькі стрибуни з трампліна
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022
Німецькі бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022